Владимир Калиниченко: Калиниченко, Владимир Валентинович (1948—2008) — российский философ, специалист в области философии науки, феноменологии и герменевтики.
 Калиниченко, Владимир Иванович (1947—2022) — бывший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре СССР, адвокат.